Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2006 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (Qualificato)
 Albert Portas (Qualificato)
 Alessio Di Mauro (Qualificato)
 Nicolás Almagro (Qualificato)

 Vasilīs Mazarakīs (ultimo turno)
 Iván Navarro (primo turno)
 Daniel Köllerer (ultimo turno)
 Sergio Roitman (ultimo turno)

Qualificati 

 Juan Antonio Marín
 Albert Portas

 Alessio Di Mauro
 Nicolás Almagro

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2006